Компреньяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Компреньяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон